Шипулино — топоним в России:
 Шипулино — деревня в Клинском районе Московской области.
 Шипулино — деревня в Маревском районе Новгородской области.
 Шипулино — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Шипулино — деревня в Холм-Жирковском районе Смоленской области.
 Шипулино — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Шипулино — деревня в Калязинском районе Тверской области.
 Шипулино — деревня в Ржевском районе Тверской области.
 Шипулино — деревня в Богородицком районе Тульской области.
 Шипулино — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.